de film I, Robot (film)
een fabrikant, zie iRobot (fabrikant)